Grundy County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Grundy County (Illinois)
Grundy County (Iowa)
Grundy County (Missouri)
Grundy County (Tennessee)